Allahoe akbar (islam), de Arabische zinsnede "God is de grootste".
 Allahu Akbar (volkslied), het voormalige volkslied van Libië.
 Allahu Akbar (boek), een boek van Diederik Saure, "Allahu Akbar".